Jordsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jordsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (9,31 ha)
Jordsjön, Uppland, sjö i Österåkers kommun,  (6,22 ha)
Jordsjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (90,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn